Cilandak (onderdistrict), onderdistrict (kecamatan) van Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.* Cilandak (Anjatan), plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java, Indonesië.
 Cilandak (Cibatu), plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java, Indonesië.
 Cilandak Barat,  plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Jakarta (Jakarta Selatan) in de provincie Jakarta, Indonesië.